A Quiet Place – opera lirica di Leonard Bernstein del 1983
 A Quiet Place – film del 2016 diretto da Ronny Dörfler 
 A Quiet Place - Un posto tranquillo (A Quiet Place) – film del 2018 diretto da John Krasinski
 A Quiet Place II (A Quiet Place: Part II) – film del 2020 diretto da John Krasinski